

Cinema 
La ruota – film del 1923
La ruota (La roue) – film del 1957

Editoria 
La Ruota – rivista

Letteratura 
La ruota (The Wheel) – racconto di John Wyndham del 1952

Musica 
 La ruota – singolo del gruppo I Girasoli del 1967
La ruota – album di Enrico Ruggeri del 2010

Economia 
La ruota – schema di truffa piramidale simile allo Schema di Ponzi